Lille ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Lille, Stadt in Nordfrankreich
 davon abgeleitet die Verwaltungseinheiten
 Arrondissement Lille
 Kanton Lille-Centre
 Kanton Lille-Est
 Kanton Lille-Nord
 Kanton Lille-Nord-Est
 Kanton Lille-Ouest
 Kanton Lille-Sud
 Kanton Lille-Sud-Est
 Kanton Lille-Sud-Ouest
 Lille (Belgien), Gemeinde in Belgien
 Lülle (deutsch Lille), Dorf auf der estnischen Insel Saaremaa

Lille ist der Familienname folgender Personen:
 Alain de Lille (um 1120–1202), französischer Dichter, siehe Alanus ab Insulis
 Patricia de Lille (* 1951), südafrikanische Politikerin
 Roger Lille (1956–2014), Schweizer Schriftsteller und Theaterpädagoge

Lille ist das Pseudonym der kroatischen Sängerin Lidija Bačić

Siehe auch:

 Lillie
 Lilie